de metafoor voor een kernsmelting
 The China Syndrome, film uit 1979, die vertelt over een kernsmelting